On Our Own – serie televisiva statunitense andata in onda dal 1977
 On Our Own – serie televisiva statunitense andata in onda dal 1994
 On Our Own – film del 1988 diretto da Lyman Dayton
 On Our Own – singolo di Bobby Brown del 1989
 On Our Own – singolo dei Lime Cordiale del 2020